Перо́вский се́льский сове́т (, ) — административно-территориальная единица в Симферопольском районе АР Крым Украины (фактически до 2014 года), ранее до 1991 года — в  составе Крымской области УССР в СССР.

Образован в 1957 году в связи с передачей села Заводское в состав г. Симферополя и ликвидацией Заводского сельсовета, центр которого был перенесён в село Перово.

Крупнейший сельсовет района площадью 22,5 тыс. гектаров и населением более 15 тыс. человек по переписи 2001 года.

К 2014 году сельсовет состоял из 16 сёл:

 Перово
 Весёлое
 Дубки
 Залесье
 Каштановое
 Кизиловое

 Клиновка
 Ключи
 Константиновка
 Молочное
 Новониколаевка
 Обрыв

 Партизанское
 Тёплое
 Топольное
 Украинка

С 2014 года на месте сельсовета находится Перовское сельское поселение.

Примечания

Ссылки 
  Перовский сельсовет на сайте Верховной рады Украины
 Официальный сайт Перовского сельского совета

Сельские советы Симферопольского района